Hans Fiala ist der Name folgender Personen:

* Hans Fiala (Jurist) (1875–1928), österreichischer Jurist 
 Hans Fiala (Sänger) (1883–1945), österreichischer Sänger (Bariton), Schauspieler und Regisseur